142. večiti derbi је fudbalska utakmica odigrana na stadionu Partizana u Beogradu 5. maja 2012. godine.

Pobedom u ovom večitom derbiju Crvena zvezda je prekinula niz od 9 prvenstvenih susreta protiv Partizana u kojima nije zabeležila pobedu. Poslednji put, pre ove utakmice, kada je Crvena zvezda pobedila Partizan bilo je još 1. marta 2008. godine u 132. večitom derbiju u utakmici koje se igrala bez prisustva publike na Marakani, a poslednju pobedu na Partizanovom stadionu ostvarila je u 130. večitom derbiju.

Detalji meča 

Вечити дерби у фудбалу
Сезона 2011/12. у српском фудбалу